Беч:

 Беч — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Горлицкий повят.
 Беч — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Горлицкий повят, Малопольское воеводство.
 Беч — польский рыцарский герб.
 Коринна Беч — немецкая спортсменка-конник. Став женой автогонщика Михаэля Шумахера носит его фамилию.